Korp ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Korp (1897–1983), österreichischer Manager und Politiker (SPÖ)
 Dieter Korp (1921–2015), deutscher Journalist
 Harald-Alexander Korp (* 1961), deutscher Autor

Siehe auch:
 Korb
 Corp
 Corps (Begriffsklärung)